A 2009-es valenciai nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság szezonzáró, tizenhetedik futama. A versenyt Valenciában rendezték november 8-án. A 250 köbcentiméteres géposztály számára ez volt az utolsó verseny, a géposztályt 2010-től a Moto2 váltja fel. 2010-től a Honda és a KTM kiszáll nyolcadliteres géposztályból. A királykategória világbajnoka a címet már korábban bebiztosító Valentino Rossi lett, a negyedlitereseknél, bár csak hetedik lett, a japán Aojama Hirosi lett a végső győztes, míg a 125-ösöknél az egész szezonban domináló Julián Simón végzett az élen.

A versenyen több fura baleset is történt. A királykategóriában Casey Stoner, valamint a 250-eseknél Alex Debón is a pole-ból indulhatott, végül egyikőjük sem tudott elindulni, előbbi a felvezető körben, utóbbi a bemelegítő edzésen esett el (Debón meg is sérült). A MotoGP-ben végül Dani Pedrosa, a negyedlitereseknél Héctor Barberá, míg a legkisebb géposztályban a mesterhármast elérő Julián Simón győzött, így ezen a versenyen teljes spanyol siker született, miután mindhárom géposztályban spanyol győztes született.

Szabadedzések

Első szabadedzés

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Második szabadedzés

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Időmérő

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Valencia
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)